

Presentación previa 
Robin Haase y Aisam-ul-Haq Qureshi eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Oliver Marach y Philipp Oswald ganaron el título tras derrotar en la final Guillermo Durán y Máximo González.

Cabeza de serie

  Guillermo Durán /  Máximo González (Finalistas)
  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (Primera ronda)

<ol start=3>
 ''' Oliver Marach /  Philipp Oswald (Campeones)
  Gero Kretschmer /  Michael Venus ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Aix-en-Provence 2016